Wimbledon Championships 1882 var den sjette udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 8. – 17. juli 1882.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 29 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester spillede mod vinderen af All Comers-turneringen, hvori de resterende 28 spillere spillede om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden, hvor All Comers-vinderen Ernest Renshaw tabte til sin tvillingebror, den forsvarende mester William Renshaw med 6-1, 2-6, 4-6, 6-2, 6-2 og dermed sikrede sig sin anden af syv Wimbledon-titler i herresingle.

I forhold til sidste sæsons mesterskab var nethøjden blevet sænket til 3 fod 6 tommer (107 cm) ved netstolperne og 3 fod (91,4 cm) i midten. Disse mål for nettet er fortsat gældende i nutidens tennisregler.

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering og havde deltagelse af 29 spillere, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, hvor den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i All Comers-finalen, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

De 28 spillere spillede i All Comers-turneringen om retten til at udfordre den forsvarende mester, William Renshaw, i "udfordringsrunden".

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" spillede vinderen af All Comers-finalen, Ernest Renshaw, mod den forsvarende mester, William Renshaw, om mesterskabet i herresingle.

All comers-turneringen

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1882 
 Scoreshelf.com - Wimbledon 1882

1882
Tennis i 1882